Amedeo di Savoia-Aosta (1845-1890), primo a portare il titolo ducale, fu anche re di Spagna
Amedeo di Savoia-Aosta (1898-1942), generale italiano, viceré dell'Africa Orientale Italiana
Amedeo di Savoia-Aosta (1943-2021), pretendente alla corona d'Italia